Пановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ивановская область
 Пановское сельское поселение — входит в Палехский район

Омская область 
 Пановское сельское поселение — входит в Крутинский район
 Пановское сельское поселение — входит в Усть-Ишимский район

Татарстан 
 Пановское сельское поселение — входит в Пестречинский район